Wimbledon 2002 se konal ve dnech 24. června až 8. července.

Senioři

Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů finále

Čtyřhra žen finále

Smíšená čtyřhra finále

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Externí odkazy 
  

Wimbledon podle let
Tenis v roce 2002
Tenis ve Spojeném království v roce 2002